George Keppel peut se référer à plusieurs personnes : 

 George Keppel (1724-1772),  comte d'Albemarle, officier militaire et homme politique britannique ; 
 George Keppel (1799-1891),  d'Albemarle, officier militaire britannique ; 
 George Roos-Keppel (1866-1921), officier militaire et administrateur aux Indes ;
 George Keppel (1865-1947), officier militaire britannique ;